Assedio di Aquileia – nel 170, dalle forze germaniche (di Marcomanni, Quadi e Vandali) calate dal nord della Pannonia, lungo la via dell'Ambra durante il periodo delle guerre marcomanniche.
 Assedio di Aquileia – nel 238 da Massimino il Trace
 Assedio di Aquileia – nel 312 cadde nelle mani delle armate di Costantino I, durante la guerra civile tra quest'ultimo e Massenzio.
 Assedio di Aquileia – nel 361 dalle truppe di Flavio Claudio Giuliano, anche dopo la morte dell'Augusto Costanzo II
 Assedio di Aquileia – nel 388 da Teodosio I
 Assedio di Aquileia – nel 401 da un'incursione di Alarico
 Sacco di Aquileia – nel 453, distrutta dalle orde degli Unni di Attila

Note